Manuel Ballesteros puede referirse a:

Manuel Ballesteros Ríos (1844-1914), abogado y político liberal chileno.
Manuel Ballesteros Gaibrois (1911-2002), historiador, antropólogo y académico español.
Manuel Ballesteros Blázquez (1919-), químico y escritor español.
Manuel Ballesteros Prieto (1927-2020), escritor, profesor y político español.
Manuel Ballesteros Barranco (1929-), escritor uruguayo.
Manuel Ballesteros Sota (1949-), golfista español.
Manuel Ballesteros Alonso (1954-), cuentista y poeta español.
Manuel Ballesteros Vázquez, investigador y escritor español.